Cortar puede referirse a:
 La acción propia de los instrumentos cortantes, como el cuchillo.
 Un paradigma de la computación, cortar, copiar y pegar.
 Una de las tareas relacionadas con la actividad textil, corte y confección.
 Una de las fases de la operación de barajar.
 Tomar un atajo.
 Interrumpir una comunicación.
 Preparar un café cortado.